Тарек Хамед (1988) — єгипетський футболіст
 Хамед Намуші (1984) — туніський футболіст
 Хамед — дрібний острів в Червоному морі